Into the Wild — двадцять третій студійний альбом британського рок-гурту Uriah Heep, який був випущений 12 квітня 2011 року.

Список композицій 
 Nail On The Head — 4:14
 I Can See You — 4:12
 Into The Wild — 4:19 
 Money Talk — 4:43
 I'm Ready — 4:13
 Trail Of Diamonds — 6:26
 Southern Star — 4:25
 Believe — 5:08
 Lost — 4:50
 T-Bird Angel — 4:00
 Kiss Of Freedom — 6:11

Посилання 
 Into the Wild  allmusic
 Into the Wild  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Uriah Heep